Rod hřib v češtině označuje více taxonů, slovo má i další přenesené významy:

 základní význam slova houby z řádu hřibotvarých a čeledi hřibovitých
 hřib (Boletus) – například hřib smrkový
 hřib (Aureoboletus) – například hřib pružný
 hřib (Buchwaldoboletus) – například hřib sírový a hřib dřevožijný
 hřib (Gyroporus) nebo také hřibník – například hřib kaštanový a hřib siný
 hřib (Hemileccinum) – například hřib plavý
 hřib (Chalciporus) – například hřib rubínový
 hřib (Porphyrellus) také hříbek
 hřib (Pseudoboletus)
 hřib (Tylopilus) – například hřib žlučník
 hřib (Xanthoconium)
 panský hřib – lidový název krajově používaný pro několik druhů hřibovitých hub (rozcestník)
 pravé hřiby – kolektivní označení pro skupinu několika jedlých druhů hřibovitých hub

 dřívější označení dnes již odlišovaných druhů
 Leccinum – dnes kozák
 Suillus – dnes klouzek

 příjmení
 Jiří Hřib (1942–2016) – český botanik
 Zdeněk Hřib (* 1981) – pražský primátor, člen Pirátů

 součástí jiných názvů organismů
 houba hřibovitá (houbovci) – mořský živočišný druh z parafyletického taxonu houbovci

 jiný význam
 atomový hřib – termín pro tvar radioaktivního oblaku, jenž vzniká při jaderném výbuchu
 hříbek (pomůcka) – dřevěná pomůcka na zašívání (štupování) ponožek
 skalní hřib – geologický útvar 
 plášťový hřib – nesprávný název pro plášťový chochol

Externí odkazy